Sex, Drogen Und Industrial — мини-альбом норвежской aggrotech-группы Combichrist, вышедший в 2004 году. Семь недель подряд EP было на первом месте в Deutsche Alternative Charts.

Список композиций 
 Blut Royale (Instru-Mental Version) — 5:30
 Tractor — 5:01
 Anatomy — 5:04
 Sex, Drogen Und Industrial (Low Tech) — 5:20
 Sex, Drogen Und Industrial (Remixed by Soman) — 5:01
 Vater Unser (CombiCritters Remix) — 4:48
 Like to Thank My Buddies (Live At Infest) — 6:18
 Sex, Drogen Und Industrial (Unlisted) — 4:52

Примечания

Ссылки 

Альбомы Combichrist